Giuseppe Pagano – architetto italiano
Giuseppe Pagano – magistrato italiano, primo presidente della Corte di cassazione italiana nel 1946
Giuseppe Pagano – montatore cinematografico
Giuseppe Pagano – politico italiano